Zahren bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Zahren (Gallin-Kuppentin), Ortsteil der Gemeinde Gallin-Kuppentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Zahren (Penzlin), Ortsteil der Stadt Penzlin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte